Aviación kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Aviación, Guerrero, Iliatenco, 
 Aviación, Delstaten Mexiko, Amatepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar